Мазатлан Виља де Флорес има више значења:

 Општина Мазатлан Виља де Флорес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Мазатлан Виља де Флорес (Мазатлан Виља де Флорес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику